

Sigle 
 Lab On a Chip – dispositivo che integra funzioni multiple di laboratorio in un singolo componente di dimensioni ridotte
 Lines Of Code – In italiano, linee di codice. Unità di misura spesso utilizzata nell'ambito della progettazione software
 Level of Concern – in italiano "livello di attenzione": la concentrazione nell'ambiente di sostanze pericolose alla quale, per una esposizione relativamente breve, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana ma comunque reversibili. Il suo valore è generalmente pari a 1/10 di quello dell'IDLH.
Line of Control – in italiano Linea di controllo, linea di demarcazione militare tra India e Pakistan.

Codici 
 LOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lock (Australia)